Гран-при Ивана Поддубного 2008 года состоялся в Москве 18-20 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Январь 2008 года
2008 год в борьбе
Спорт в России в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Москве
2008 год в Москве
Соревнования по борьбе в Москве